Жеков — болгарская фамилия. Известные носители:

 Жеков, Атанас (1926—2006) — болгарский художник.
 Жеков, Андрей (род. 1980) — болгарский волейболист.
 Жеков, Георгий (ок. 1854—1875) — болгарский революционер, участник Старозагорского восстания (1875).
 Жеков, Георгий (род. 1951) — болгарский футболист.
 Жеков, Георгий (род. 1965) — антикоммунист, тренер по гандболу и телевизионный ведущий.
 Жеков, Николай (1880—1944) — болгарский революционер.
 Жеков, Никола Тодоров (1865—1949) — болгарский военачальник и политик, главнокомандующий болгарской армией в Первой мировой войне.
 Жеков, Петр (1944—2023) — болгарский футболист, нападающий.
 Жеков, Светлозар (род. 1951) — болгарский литературный критик, переводчик, журналист и издатель.
 Жеков, Сергей Викторович (род. 1957) — государственный деятель.

 Жеков-Богатырёв, Фёдор Христофорович (1897—1949) — советский военачальник, полковник.